Cette page regroupe les résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2012. 

Le ministère de l'Intérieur publie des totalisations durant la nuit qui suit le scrutin, avant les éventuelles corrections du Conseil constitutionnel le jeudi suivant le scrutin.

Avant scrutin 
Les semaines avant le scrutin, de nombreux médias français songent à dévoiler les premiers résultats de l'élection avant . La commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) rappelle que , et cela  est interdite et peut entraîner jusqu'à  euros d'amende. Les réseaux sociaux américains comme Twitter et Facebook sont également concernés. La presse belge et suisse, qui ne dépendent pas de la loi française, annoncèrent leur intention de publier les résultats avant .

Premier tour 
Les candidats sont placés en fonction du tirage au sort du Conseil constitutionnel du .

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions

Communes

Villes de plus de 100 000 habitants 
« Villes de plus de 100 000 habitants » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2010.

</center>

Français de l'étranger 

Le taux de participation est inférieur à 40 %, largement inférieur au taux de participation observé en France. Il tombe à 2 % en Syrie. En raison de la fermeture de l'Ambassade de France à la suite de la crise que connait ce pays, les personnes qui résident en Syrie devaient se rendre à Beyrouth pour voter.

Cependant le nombre de votants est en forte progression par rapport à 2007, passant de  à . 

Les résultats des votes des Français de l'étranger diffèrent fortement des résultats globaux. Nicolas Sarkozy (38 %) arrive en tête, suivi de François Hollande (28 %) avec dix points de moins. En troisième place arrive François Bayrou (11 %), suivi par Jean-Luc Mélenchon (8 %) en quatrième position. Marine Le Pen fait moins de 6 % et arrive cinquième. Éva Joly dépasse la barre des 5 %. Tous les autres candidats ne dépassent pas 2 %.

Les scores des principaux candidats varient beaucoup d'un pays à l'autre. François Hollande obtient son meilleur score aux Comores (63,8 %). Il réalise également de bons scores en Afrique subsaharienne (60 % au Bénin, 58 % au Mali, 55 % au Togo, 49 % en Guinée, 47 % au Niger, 45 % en Éthiopie, 42 % à Madagascar et au Sénégal) et au Maghreb (62 % en Algérie, 48 % en Tunisie).

Nicolas Sarkozy réalise ses plus gros scores en Israël (87 %), Côte d'Ivoire (60 %), Monaco (58 %), Liban (53 %), Émirats arabes unis (51 %) et l'île Maurice (50 %).

Jean-Luc Mélenchon réalise ses meilleurs scores en Palestine (33 %) où il arrive en tête, en Amérique centrale et du Sud : Nicaragua (26 %), Cuba (24 %), Guatemala (20 %), Équateur (17 %) et dans deux pays lourdement touchés par la crise financière : Grèce (20 %) et Islande (17 %).

Marine Le Pen arrive en tête au Soudan du Sud, avec seulement quatre voix.

Éva Joly obtient de bons scores eu Europe du Nord (Islande 23 %, Norvège 25 %, Suède 14 %).

Résultats par circonscriptions

Résultats par pays

Second tour

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions

Communes

Villes de plus de 100 000 habitants 
« Villes de plus de 100 000 habitants » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2010.

Sociologie des électorats

Français de l'étranger

Résultats par circonscriptions

Résultats par pays

Notes et références

Notes

Références 

Résultats des départements métropolitains, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des départements de l'Outre-mer, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des régions, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des villes de plus de , sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des Français de l'étranger, sur le site du ministère des Affaires étrangères

 Par pays

Liens externes 

 Résultats détaillés de l'élection présidentielle sur le site du ministère de l'Intérieur

Voir aussi 
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2017
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022

Resultats detailles
2012